Henglu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Henglu Ling, berg, Jilin, 
 Henglu (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar